Яковка — топоним:

Россия 
 Яковка — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
 Яковка — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Яковка — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Яковка — село в Колпнянском районе Орловской области.
 Яковка — деревня в Мамадышском районе Татарстана.
Яковка — река, приток Волги.

Украина 
 Яковка — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.

См. также 
 Яковский сельский совет